L'Homme qui ne voulait pas mourir, téléfilm italien de Lamberto Bava tourné en 1989 et diffusé en 1992 ;
 L'Homme qui ne voulait pas mourir, le  album de la série de bande dessinée Spirou et Fantasio publié en 2005.